Le mouvement perpétuel désigne l'idée d'un mouvement capable de durer indéfiniment sans apport extérieur d'énergie 
 Mouvement perpétuel (musique)
 Mouvement perpétuel (film)

Voir aussi